София Дмитриевна Шишкина () — российская футболистка, мастер спорта России, нападающая клуба «Звезда-2005» и сборной России.

Биография 
В детстве помимо футбола занималась лёгкой атлетикой (спринт) и горными лыжами, становилась победительницей областных первенств. В футболе занималась в команде мальчиков посёлка Суна, затем в команде девочек посёлка Нема и в ДЮСШ «Динамо» (Киров). Первый тренер — Алексей Шихалеев. Выступала за сборную Кировской области, бронзовый призёр первенства России среди девушек 2016 года.

В конце 2016 года перешла в клуб «Звезда-2005» (Пермь) и 18 апреля 2017 года в матче против «Дончанки» (Азов) дебютировала в высшей лиге России. Первый гол в высшем дивизионе забила 27 июля 2019 года в ворота ЦСКА. В составе пермского клуба — чемпионка (2017) и бронзовый призёр (2018, 2020) чемпионата России, обладательница Кубка страны (2018, 2019). Принимала участие в матчах еврокубков.

Также выступала в мини-футболе. В чемпионате Пермского края 2016/17, выступая за команду «Учитель», забила 55 голов в 13 матчах.

Выступала за юношескую и молодёжную сборную России. Бронзовый призёр Универсиады 2019 года в составе студенческой сборной России, на турнире сыграла 5 матчей и забила один гол.

В национальной сборной России дебютировала 19 января 2018 года в товарищеском матче против Словакии, отыграв первые 69 минут матча. Свой первый гол за национальную сборную забила 7 марта 2018 года в ворота Китая.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Звезда-2005»

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Звезда-2005»